Voices é um EP lançado pela banda brasileira Portrait em 1998. É considerado o melhor trabalho da banda até o momento. Este EP contém uma grande variação musical e a sua produção é melhor que as gravações anteriores.
O seu lançamento culminou com a visita da banda alemã Blind Guardian, para quem o Portrait fez a abertura no Olimpia, ao Brasil em 1998.
Recebeu vários elogios da crítica especializada e, assim com as gravações anteriores, esgotou as mil cópias produzidas.

Faixas 
 "Voices" (Música: Théo - Letra: Portrait) – 5:33
 "Shadows And Doubts" (Música: Théo - Letra: Portrait) – 5:41
 "The Real Way Of Life" (Música: Théo - Letra: Stan) – 4:59
 "Moscow"

Formação 
 Marcelo Moss (vocal)
 Theo Lima (guitarra)
 Rinaldo Zupelli (guitarra)
 Adriano Gandolfi (baixo)
 Marcelo Rocha (bateria)

Álbuns de 1998
Álbuns de heavy metal
Álbuns de power metal
Álbuns demo